|-
| 123001 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123002 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123003 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123004 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123005 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123006 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123007 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123008 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123009 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123010 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123011 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123012 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123013 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123014 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123015 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123016 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123017 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123018 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123019 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123020 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123021 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123022 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123023 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123024 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123025 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123026 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123027 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123028 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123029 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123030 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123031 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123032 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123033 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123034 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123035 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123036 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123037 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123038 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123039 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123040 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123041 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123042 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123043 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123044 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123045 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123046 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123047 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123048 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123049 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123050 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123051 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123052 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123053 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123054 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123055 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123056 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123057 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123058 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123059 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123060 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123061 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123062 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123063 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123064 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123065 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123066 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123067 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123068 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123069 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123070 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123071 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123072 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123073 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123074 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123075 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123076 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123077 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123078 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123079 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123080 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123081 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123082 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123083 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123084 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123085 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123086 - ||  || 28 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 123087 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123088 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123089 - ||  || 30 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123090 - ||  || 30 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123091 - ||  || 27 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123092 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123093 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123094 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123095 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123096 - ||  || 25 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123097 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123098 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123099 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123100 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-